Молюк — река в России, протекает в Харовском районе Вологодской области. Устье реки находится в 18 км по левому берегу реки Сима. Длина реки составляет 10 км.

Исток Молюка расположен в северной части большого болота Подомховское в 28 км к юго-западу от Сямжи. Всё течение реки проходит по ненаселённому, местами заболоченному лесному массиву, генеральное направление течения — север, русло — извилистое.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — озеро Кубенское и реки Сухона от истока до Кубенского гидроузла, речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100112103000005849
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000584
 Код бассейна — 03.02.01.001
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Бассейн Кубены
Реки Харовского района